Gerrit Cornelis Berkouwer, Nederlands theoloog
Cees Berkhouwer, Nederlands politicus